Das Styrian Open 1994 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Maria Lankowitz. Es war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 25. bis 31. Juli 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Maria Lankowitz